Вулиця Ілька Борщака (Березнегувате)
 Вулиця Ілька Борщака (Миколаїв)
 Вулиця Ілька Борщака (Херсон)